Лекавалье () — французская фамилия. Известные носители:

 Лекавалье, Венсан (род. 1980) — профессиональный канадский хоккеист.
 Лекавалье, Луиза (род. 1958) — канадская танцовщица и хореограф.